Guy Cabanel ist der Name folgender Personen:

* Guy Cabanel (Autor) (* 1926), französischer Schriftsteller
 Guy-Pierre Cabanel (1927–2016), französischer Politiker